Alpine Racer — серия аркадных игр от Namco:

 Alpine Racer (1994)
 Alpine Racer 2 (1996)
 Alpine Racer 3 (2002)
 Super Alpine Racer (2013)